

Вабассо — місто, штат Міннесота
 Вабассо — переписна місцевість, штат Флорида